Robert Hugo Parmský (Robert Hugo Rainier Alexis Louis Henry Deodatus Elias Pius Maria; 7. srpna 1909, Baden – 15. listopadu 1974, Vídeň) byl v letech 1959 až 1974 hlavou bourbonsko-parmské dynastie a pretendentem zaniklého parmského vévodství.

Život 
Robert Hugo se narodil na zámku Weilburg v Badenu u Vídně jako druhý, ale nejstarší přeživší syn vévody Eliáše Parmského a jeho manželky Marie Anny Rakouské. Po smrti svého otce v roce 1959 se stal hlavou bourbonsko-parmské dynastie a tento post si udržel až do své smrti v roce 1974 ve Vídni. Zemřel ve věku 65 let svobodný a bezdětný, titul po něm zdědil jeho nevlastní strýc Xavier.

Vyznamenání 
 Konstantinův řád sv. Jiří

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Parma
Narození v roce 1909
Narození 7. srpna
Narození v Badenu (Dolní Rakousy)
Úmrtí v roce 1974
Úmrtí 25. listopadu
Úmrtí ve Vídni
Muži
Bourbonsko-parmští princové
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna